Niagara Falls peut faire référence à :
 les Chutes du Niagara, Niagara Falls en anglais,
 Localités nord-américaines : les deux villes jumelles auxquelles les chutes ont donné leur nom :
 Niagara Falls, ville canadienne en Ontario,
 Niagara Falls, ville américaine de l'État de New York,
 Fashion Outlets of Niagara Falls centre commercial situé dans cette ville,
 Niagara Falls, circonscription fédérale et provinciale de l'Ontario,
 Niagara Falls, circonscription provinciale de l'Ontario.
 , un film de 1932 de Roscoe Arbuckle sous le pseudonyme de William Goodrich monté par  Walter Thompson,
 , un film de 1941 réalisé par Gordon Douglas,
 Niagara Falls, un film de 1967 produit par Tom Daly,
 Niagara Falls, un disque de musique électronique de 1983 de Greg Hawkes.

Voir aussi
 La page d'homonymie 

Homonymie de localités